

Cinema 
 Homegrown - I piantasoldi (Homegrown) – film del 1988 diretto da Stephen Gyllenhaal

Musica 
 Homegrown – album degli XTC del 2001
 Homegrown – album degli UB40 del 2003
 Homegrown – album di Neil Young del 2020